B18, B-18 bzw. B 18 ist die Abkürzung für:

 die Bundesstraße 18 in Deutschland
 die Hainfelder Straße (B18) in Österreich
 einen Bomber der US Air Force aus dem Zweiten Weltkrieg; siehe Douglas B-18

B18